Fiumicino – comune italiano della città metropolitana di Roma Capitale
Fiumicino – frazione di Gatteo (e in parte di Savignano sul Rubicone) in provincia di Forlì
Fiumicino – zona industriale di Azzano Decimo in provincia di Pordenone
Aeroporto di Roma-Fiumicino – aeroporto italiano situato nel comune di Fiumicino nella città metropolitana di Roma
Stazione di Fiumicino Aeroporto – Stazione ferroviaria a servizio dell'omonimo aeroporto
Ferrovia Roma-Fiumicino – Linea ferroviaria urbana
Porto di Fiumicino – Porto canale dell'omonimo comune
Finplanet Fiumicino società italiana di Calcio a 5 con sede a Fiumicino (sciolta nel 2013)
Stazione meteorologica di Roma Fiumicino – stazione meteorologica di riferimento per il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e per l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia

Pagine correlate 
Strage di Fiumicino